

Patronyme 

 Ethan Van der Ryn (1962-), monteur son américain.
 Jean Van Ryn (1906-2002), juriste belge.
 John Van Ryn, Jr. (1905-1999), joueur de tennis américain.
 Mike Van Ryn (1979-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Ryn, ville polonaise de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Giżycko.
 Gmina de Ryn, gmina dont Ryn est le siège.
 Ryn, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat d'Ostróda
 Le désert Ryn, désert situé au nord de la mer Caspienne et au sud-est du plateau de la Volga.

Fiction 
 ryn, une espèce de Star Wars.